Skene bezeichnet

 Skene (Aberdeenshire), Ort in Schottland
 Skene (Schweden), Ort in Schweden
 den Namen eines schottischen Clans
 den Namen einer altösterreichischen Unternehmerfamilie: siehe Skene (Familie)
 einen Begriff aus dem Theater: siehe Skene (Theater)

Skene ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Skene (1837–1900), schottisch-britisch-nordamerikanischer Arzt und Gynäkologe, Hochschullehrer 
 Alfred Skene (1815–1887), österreichischer Industrieller und Politiker
 Eugenia von Skene (* 1906), Kapo und Blockälteste im Frauen-KZ Ravensbrück
 Felicia Skene (1821–1899), schottische Autorin, Philanthropin und Gefängnisreformerin
 Francis Skene (1704–1775), schottischer Wissenschaftler und Hochschullehrer
 James W. Skene († 1936), US-amerikanischer Unternehmer und Automobilpionier, siehe Skene American Automobile Company
 Johanna von Skene (1879–1966), Gräfin Keyserlingk
 William Forbes Skene (1809–1892), schottischer Jurist, Historiker und Antiquar

Siehe auch:

 Skene American Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Dampfwagen
 Skene-Drüse benannt nach Alexander Skene